Бред Річардс (1980) — канадський хокеїст;
 Дакота Блю Річардс — американська акторка;
 Джефф Річардс — бейсболіст, актор;
 Джерім Річардс — тринідадський легкоатлет;
 Джонатан Річардс — британський яхтсмен;
 Джонелл Річардс — новозеландська вершниця;
 Дікінсон Річардс — американський кардіолог;
 Енн Річардс (1933—2006) — американський політик, губернатор Техасу;
 Кіт Річардс — англійський гітарист;
 Колін Казим-Річардс — турецький футболіст;
 Майк Річардс (1985) — канадський хокеїст;
 Майка Річардс — англійський футболіст;
 Метью Річардс — англійський плавець;
 Саманта Річардс — австралійська баскетболістка;
 Саня Річардс-Росс — американська спринтерка;
 Теодор Річардс (1868—1928) — американський хімік, лауреат Нобелівської премії 1914 року.